Bogdanov je příjmení následujících osob:

 Alexandr Viktorovič Bogdanov (* 1984), ruský umělec – designér a hudebník
 Alexandr Alexandrovič Bogdanov (1873–1928), ruský filozof, ekonom, spisovatel a žurnalista
 Anatolij Petrovič Bogdanov (1834–1896), ruský zoolog a antropolog
 Andrej Ivanovič Bogdanov (1692–1766), ruský historik a etnograf
 Bogdan Bogdanov (* 1940), bulharský klasický filolog, kulturolog a překladatel
 Dmitrij Bogdanov (* 1979), ruský atlet
 Michael Bogdanov (1938–2017), britský divadelník
 Modest Bogdanov (1841–1888), ruský ornitolog a zoogeograf
 Nikolaj Bogdanov-Belsky (1868–1945), ruský malíř
 Rifkat Bogdanov (* 1950), tatarsko-ruský matematik
 Semjon Iljič Bogdanov (1894–1960), ruský voják, vojevůdce, maršál tankových vojsk

Ruská příjmení
Bulharská příjmení